Illa de Java, principal illa d'Indonèsia
 Informàtica:
 Java (llenguatge de programació)
 JavaScript
 Java applet, applet distribuït en la forma de Java bytecode
 Java bytecode, és el tipus d'instruccions que la Màquina virtual Java executa
 Plataforma Java, grup de programes, relacionats entre ells (plataforma), de Sun Microsystems
 Java ME
 Java EE
 Java SE
 JavaServer Pages, tecnologia que permet als desenvolupadors de pàgines web
 Màquina virtual Java, conjunt de programes d'ordinador i estructures de dades que implementen un model específic de màquina virtual
 Java Database Connectivity